Юа́нь может означать:

Иероглиф и фамилия 
 Юань — две китайские фамилии (袁 и 元)
 Юань () — китайская императорская династия
 Северная Юань
 Юань-ди

Термины 
 Юань-ци — категория китайской философии и медицины (元氣)

Деньги 
 Юань () — наименование различных денежных единиц на территории современного Китая 
 Китайский юань — современная денежная единица Китая
 Юань Маньчжоу-го — денежная единица государства Маньчжоу-го
 Юань Внутренней Монголии
 Юань Командования Красной армии
 Символ (знак) иены (юаня) — традиционные иероглифы (元, 圓 или 圆) или современная графема на основе латиницы (¥), используемые для краткого обозначения японской иены и китайского юаня.

Топонимы 
 Юань — город в китайской провинции Хэнань
 Юаньцзян (元江) — река на юге Китая и севере Вьетнама.